Kocsis Paulina, művésznevén: Paulina (Budapest, 1998. december 2. –) magyar énekesnő és dalszövegíró. Az X-Faktor tizedik évadának második helyezettje.

Életpályája 
Hatéves korában kezdett el zongorázni, majd hét év után abbahagyta. Kicsi korától kezdve énekelt, majd elkezdett dalokat, zenéket írni. 2021-ben jelentkezett az X-Faktor tizedik évadába, ahol a második lett.

Diszkográfiája

Kislemezek

Jegyzetek

További információk 
 Kocsis Paulina a Spotify-on
 Kocsis Paulina a Goldrecord.hu-n
 

Magyar énekesek
Magyar nők
1998-ban született személyek
Élő személyek
X-faktor-versenyzők